Le premier secours relevage (PSR) est un véhicule sanitaire appartenant à la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Depuis 2010 le PSR a totalement laissé la place en unité au véhicule de secours et d'assistance aux victimes qui a repris à son compte ses interventions.

Présentation 
Destiné prioritairement aux opérations de relevage ce véhicule est destiné à des départs dits de première intervention. Armé par trois sapeurs-pompiers ce véhicule permet une assistance rapide, et éventuellement un transport de la victime vers une unité hospitalière.

Pour certaines missions à hauts risques, lorsque le pronostic vital est engagé le PSR peut être accompagné d'une ambulance de réanimation.

Équipement

Aménagement 
L'équipement du véhicule comprend les caractéristiques techniques suivantes :
 La carrosserie est de couleur rouge, bien que le toit puisse être blanc dans certains cas. 
 Une bande jaune rétro-réfléchissante, qui dessine sa longueur, ainsi que des chevrons jaunes et rouges peuvent être installés à l'avant et à l'arrière du véhicule.
 Un système d'avertisseurs sonores et lumineux réservé aux véhicules d'intérêt général à caractère prioritaire est en dotation sur le véhicule. Celui-ci utilise la tonalité dite à "deux tons" (" Si… La… ", d'une seconde chacun) appelé aussi la " corne à feu ".
 À l'intérieur il dispose du matériel standard de premier secours, et notamment brancard, matelas coquille, et défibrillateur.

Types de véhicules 
Plusieurs types de véhicules ont été utilisés comme PSR :
 Peugeot J9 ;
 Renault Master de première génération ;
 Renault Trafic de première génération ;
 Renault Master de deuxième génération.

Remarques 
Le Premier secours relevage ne doit pas être confondu avec le Premier secours évacuation car il ne possède aucun moyen de lutte contre l'incendie. Bien que de désignation proche ces deux agrès des pompiers de Paris sont très différents.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Véhicule de secours et d'assistance aux victimes

Ambulance
Véhicule de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris